5809 Kulibin – asteroide della fascia principale
Ivan Petrovič Kulibin – meccanico e inventore russo
Konstantin Aleksandrovič Kulibin – ingegnere russo